Opatowitz ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:

 Opatovice nad Labem, Gemeinde im Okres Pardubice
 Opatovice u Hranic, Gemeinde im Okres Přerov
 Opatovice u Rajhradu, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Opatovice I, Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Opatovice (Zbýšov), Ortsteil von Zbýšov v Čechách, Okres Kutná Hora

Siehe auch:
 Opatovice